„Daphné” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Daphné” – szkuner typu Iris z lat 20. XIX wieku
 „Daphné” (Q108) – okręt podwodny typu Diane z okresu I wojny światowej
 „Daphné” (S641) – okręt podwodny typu Daphné z lat 50. XX wieku

Zobacz też 
 HMS „Daphne” – nazwa brytyjskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów